Пелабраво () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 23,26 км². Население — 931 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 10 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки